

Примроуз — місто, штат Вісконсин
 Примроуз — селище, штат Небраска
 Примроуз — переписна місцевість, штат Аляска